Попла́вская — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Поплавская, Евгения Александровна (Власова; род. 1978) — украинская певица, модель.
 Поплавская, Екатерина Викторовна (род. 1987) — белорусская легкоатлетка.
 Поплавская, Ирина Ивановна (1924—2012) — советская и российская актриса, режиссёр, сценарист.
 Поплавская, Кристина (род. 1972) — литовская гребчиха.
 
 Поплавская, Ядвига Константиновна (род. 1949) — советская и белорусская певица.
 Поплавская, Яна Евгеньевна (род. 1967) — советская и российская актриса и телеведущая.